L'edizione 2000-2001 della First Division fu la 98º edizione del campionato inglese di Seconda Divisione, la 10° con la formula attuale.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Playoff

Tabellone

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2000
Calcio nel 2001
2001